Greely ist der Name von

Personen:

 Adolphus Greely (1844–1935), US-amerikanischer General und Polarforscher sowie 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society
 Rose Greely (1887–1969),  US-amerikanische Landschaftsarchitektin und Architektin, Tochter von Adolphus

Orten in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Greely (Georgia)
 Greely (Minnesota)
 Fort Greely (Alaska), Militärstützpunkt und Raktenabwehrstation

Siehe auch:
Greeley (Begriffsklärung)